Urge (frisdrank)
Urge (film), Amerikaanse film uit 2016 
URGE, een online muziekdienst van MTV en Microsoft
Nissan Urge, een concept auto
The Urge, een band
Urge (Kohila), een dorp in de Estlandse gemeente Kohila
Urge (Tori), een dorp in de Estlandse gemeente Tori